Viktoriastraße steht für:
 Viktoriastraße (Augsburg), Straße am Augsburger Hauptbahnhof
 Viktoriastraße (Berlin), ehemalige Straße in Berlin
 Viktoriastraße (Bochum), Straße in der Bochumer City 
 Viktoriastraße (Düren), Innerortsstraße in Düren
 Viktoriastraße (Hannover), Straße im hannoverschen Stadtteil Linden-Nord
 Viktoriastraße (Karlsruhe), Straße in Innenstadt-West, Karlsruhe
 Viktoriastraße (München), Straße im Münchner Stadtteil Schwabing

Siehe auch:
 Victoriastraße